Darensbourg ist der Nachname von:
Donald J. Darensbourg (* 1941), US-amerikanischer Chemiker
Joe Darensbourg (1906–1985), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Saxophonist
Marcetta Darensbourg (* 1942), US-amerikanische Chemikerin